HMS Campbeltown può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Campbeltown (F86) – fregata della Classe Type 22
HMS Campbeltown (I42) – cacciatorpediniere della Classe Town